Ому́тная — посёлок сельского типа в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав сельского поселения «Верх-Камышенский сельсовет». Население — 47 человек (2009).

География 
Посёлок находится на северо-востоке Алтайского края, в юго-западной части Заринского района, на берегах реки Камышинка (приток реки Чумыш). Абсолютная высота — 190 метров над уровнем моря.
Расстояние до районного центра (города Заринск) — 6 км.

Население

Инфраструктура 
Уличная сеть посёлка включает в себя 2 улицы и 1 переулок.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района